Better Days – komiks internetowy autorstwa Jaya Naylora
 Better Days – album muzyczny Marcina Nowakowskiego
 Better Days – singel zespołu Goo Goo Dolls
 Better Days – singel zespołu OneRepublic
 Better Days – singel Dermota Kennedy'ego